

Bułgaria 
 Biżowci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Biżowci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo